Lula puede referirse a:

Luiz Inácio Lula da Silva, político y expresidente de Brasil;
Lula, localidad en los Países Bajos;
Lula, localidad en Italia;
Lula, localidad en Eslovaquia;
Lula (Misisipi), localidad en Estados Unidos;
Lula (Georgia), localidad en Estados Unidos;
Lula (banda), grupo musical español de pop-rock;
Lula, personaje del videojuego independiente de 2012, Papo & Yo.
Lula, nombre propio femenino.